Натуральне число 1707
 1707 рік до нашої ери
 1707 рік нашої ери